Мельтойер () – различные значения:

 Населённые пункты
 Мельтойер – бывшая коммуна в немецкой федеральной земле Саксония
 Мельтойер – деревня в коммуне  Гроспоствиц района Баутцен, земля Саксония, Германия
 Мельтойер – деревня в коммуне Хиршштайн  района Мейсен, земля Саксония, Германия